Школа № 206 — ГОУ Центрального района Санкт-Петербурга, осуществляющее обучение с 1 по 11 классы. Основана в 1880 году на Лиговском проспекте как Петровское коммерческое училище. В дальнейшем училище переехало в здание на Фонтанке, 62. В 1900 году было награждено золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. После революции стало общеобразовательной школой № 23, которая в 1936 году была переименована в Первую образцовую школу Центрального района, а в 1940 школе был присвоен номер 206.

В настоящее время школа сотрудничает с РГПУ им. А. И. Герцена, ИТМО и Морским Техническим университетом.

Награды школы 
 Победитель городского конкурса в номинации «Школа для каждого» (1997)
 Лауреат городского конкурса в номинации «Петербургские каникулы» (1998)
 Дипломант городской «Ярмарки педагогических достижений» (2000)

Известные выпускники 

 Аркадий Райкин
 Сергей Довлатов
 Михаил Чулаки
 Иван Ефремов
 Николай Тихонов
 Юрий Шаблыкин
 Евгений Рейн
 Юрий Трутнев

Примечания 

Школы, основанные в 1880 году
Школы Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Центрального района